Shanghai Sevens 2010 – druga edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Shanghai Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 4–5 września 2010 roku na boisku Shanghai Rugby Football Club w Szanghaju będąc pierwszym turniejem sezonu 2010.

Informacje ogólne 
Rozegrane na boisku Shanghai Rugby Football Club zawody były pierwszym turniejem sezonu 2010 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl.

Niespodzianką pierwszego dnia zawodów była porażka Japończyków z Malezją. W turnieju triumfowali reprezentanci Korei Południowej w finale pokonując gospodarzy.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2010
Shanghai Sevens
2010 w Chinach